Csehország
Němčičky, település a Brno-vidéki járásban
Němčičky, település a Břeclavi járásban
Němčičky, település a Znojmói járásban